Заовра́жное () — бывшая деревня в Чебоксарском районе Чувашской АССР, вошедшая в состав города Чебоксары. После вхождения деревня существует как чебоксарская улица Заовражная.

География 
Заовражное расположено на северо-западной окраине города, на склоне оврага, отделявшего селение от города в прежних границах (на «Плане генерального межевания…» 1793 года овраг носит название Большой). На дне оврага протекает речка Шупашкарка (приток Волги), в нижнем течении заключённая в коллектор.

История 
Деревня появилась в конце XVII — начале XVIII веков: игумен Чебоксарского мужского Троицкого монастыря Илларион в 1691 году обменял земли монастыря на земли из прожиточного поместья вдовы чебоксарского подьячего П. Степанова О. Титовой. В 1693/94 гг. при отмежевании вымененной у О. Титовой земли от владений помещика Т. Ларионова, по просьбе игумена Иллариона, чебоксарский воевода Ф. Вяземский закрепил за монастырём участок «порозжей земли» (овраг и его стороны). Когда в конце XVII века принадлежащая монастырю деревня Кувшинская прекратила свое существование по неизвестным причинам, монастырь на вымененной у О. Титовой земле основал, вместо деревни Кувшинской, располагавшейся на правобережье Волги восточнее Чебоксар, новую деревню — Завражную.

В 1764 году в результате секуляризационной реформы Екатерины II обитель была причислена к 3-му классу штатных монастырей, а все земли и крестьяне переданы государству. В «Ведомости о наместничестве Казанском» 1781—1782 годов жители деревни Заовражная (Завражная) упоминаются уже как экономические крестьяне.

До 1927 года деревня — в составе Чебоксарской волости Чебоксарского уезда, с 1 октября 1927 года — в Чебоксарском районе. Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Протопопинский, с 9 ноября 1938 года — Заводской (после переименования деревни Протопопиха и Протопопинского сельского совета).

В 1939 году в соответствии с генеральным планом (разработан Горьковским крайпрогором) в городскую черту Чебоксар были включены земли 11 прилегающих к городу деревень Чебоксарского района: Набережная, Якимово, Банново, Соляное, Кнутиха, Будайка, Усадки, Заводская, Рябиновка, Новоилларионово, Сосновка, дополнительно — Кошкино, Завражная.

28 декабря 1961 года решением Президиума Верховного Совета Чувашской АССР Заводской сельсовет Чебоксарского района был передан в административное подчинение горсовета, в том числе деревни Заводская, Завражное, Рябиновка, Селиваново и Новоилларионово с населением около 1600 чел.

С 23 апреля 1973 года, после образования в Чебоксарах административных районов, деревня — в подчинении Московского райсовета.

Однако, с 24 мая 1978 года деревня в составе Чандровского сельского совета (вместе с деревнями Чандрово, Заводское, Новоилларионово, Рябинка, Селиваново деревня Завражное входила в состав совхоза «Чебоксарский»). 
В апреле 1997 года соглашением между администрациями города Чебоксары и Чебоксарского района деревни Заводское, Завражное, Новоилларионово, Рябиновка, Селиваново и посёлок Новые Лапсары исключены из перечня населённых пунктов Чувашской Республики как фактически слившиеся с территорией города Чебоксары.

Религия
С конца XVIII века жители Заовражного относились к приходу чебоксарского Введенского собора Казанской епархии.

Население

Инфраструктура 
В современном микрорайоне «Заовражное» преобладает малоэтажная частная застройка, вокруг прежней деревни расположились несколько СНТ. Районообразующее предприятие — очистная водопроводная станция «Заовражная» АО «Водоканал» города Чебоксары: построена к 1969 году, комплекс сооружений станции обеспечивает питьевой водой город Чебоксары.

Транспорт
 Чебоксарский автобус № 52

 Памятники и памятные места
 Обелиск жителям деревни Заовражное, погибшим в Великой Отечественной войне (ул. Заовражная, рядом с д. 10).

Уроженцы 
 Гаршин Ефим Емельянович (1900, Завражное Чебоксарского уезда — 1949, там же) — судебный работник, работал заместителем наркома юстиции Якутской АССР (1940—1942), председателем Верховного суда Якутской АССР (1942—1945), председателем Верховного суда Чувашской АССР (1945—1947), заместителем председателя Верховного суда Чувашской АССР (1947—1949).

См. также 
 Список улиц Чебоксар
 Чебоксары

Примечания

Литература 
 Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 21 апреля 2008 г. № 111 «Об утверждении реестра наименований улиц, площадей с допустимыми наименованиями в г. Чебоксары»

Населённые пункты, основанные в XVII веке
Населённые пункты, вошедшие в состав Чебоксар
Населённые пункты, упразднённые в 1940 году
Микрорайоны Чебоксар